Palawan puede referirse a:
Palawan (), una provincia de Filipinas;
Palawan (), una isla de Filipinas;
Palawan, pueblo indígena del sur de la isla Palawan, en Filipinas;
Pulau Palawan, una isla de Singapur;
 Gobierno Político Militar de Isla de La Paragua división administrativa histórica.